CNSAS ist ein Akronym für folgende Organisationen: 

 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, das italienische „Nationale Berg- und Höhlenrettungskorps“
 „Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității“ in Rumänien, deutsch Nationaler Rat für das Studium der Archive der Securitate

Abkürzung